Australia
 Gladesville – sobborgo di Sydney
Stati Uniti d'America
 Gladesville – comunità non incorporata della Georgia
 Gladesville – comunità non incorporata della Virginia Occidentale